(1978-), footballeur mexicain.
 Flor Marina Delgadillo Ruiz (1972-), coureuse cycliste colombienne.
 Luis Abraham Delgadillo Rivas (1887-1961), compositeur et un chef d'orchestre nicaraguayen.
Patronyme hispanique